115. længdegrad kan henvise til:

 115. vestlige længdekreds
 115. østlige længdekreds